Michael Keenan ist der Name folgender Personen:

* Michael Keenan (Schauspieler) (1939–2020), US-amerikanischer Schauspieler 
 Michael Keenan (Bürgermeister), australischer Politiker (Labor Party), Bürgermeister von Unley City 
 Michael Keenan (Politiker, 1972) (Michael Fayat Keenan; * 1972), australischer Politiker (Liberal Party), Mitglied des australischen Repräsentantenhauses

Siehe auch:
 Mike Keenan (Michael Edward Keenan; * 1949), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer